Le Tableau est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Le Tableau, dialogue écrit par le philosophe grec ancien Cébès.
 Le Tableau, pièce de théâtre d'Eugène Ionesco créée en 1955.

Cinéma 
 Le Tableau, film d'animation de Jean-François Laguionie sorti en 2011.

Autres 
 Le Tableau, une paroi rocheuse située à Saint-Basile-de-Tableau au Saguenay–Lac-Saint-Jean